Charnock ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Charnock (* 20. Jh.), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Henry Charnock (1920–1997), britischer Meteorologe
 Job Charnock  (1630–1692), englischer Händler
 Mark Charnock (* 1968), britischer Schauspieler
 Robert Charnock (1663–1696), englischer Politiker
 Stephen Charnock (1628–1680), englischer Geistlicher
 Thomas Charnock (* 1524, 1525 oder 1526–1581), englischer Alchemist

Charnock ist der Name folgender Orte:
 Heath Charnock, Ortschaft in Lancashire
 Charnock Richard, Ortschaft in Lancashire